Thoroddsen puede significar:

 Gunnar Thoroddsen: político islandés (1910-1983).

 Jón Thoroddsen: escritor islandés (1819-1868).

 Skúli Thoroddsen: político islandés, editor, abogado, sherif, comerciante (1859-1916).

 Thorvaldur Thoroddsen: botánico islandés (1855-1921).